Papa Joan III (?- 574), Papa de Roma
 Joan III (patriarca copte) 
 Joan III Albret o Joan III de Navarra (1469-1516), rei de Navarra 
 Joan III de Baviera (1374, Le Quesnoy, Hainaut - 1425, L'Haia, Holanda), príncep-bisbe de Lieja i duc de Straubing-Holland
 Joan III Vatatzes (1193-1254), emperador romà d'Orient
 Joan III de Brabant, 
 Joan III de Borbó i de Bragança, pretendent carlí a la corona d'Espanya
 Joan III de Bragança i V de Portugal (1689-1750), duc de Bragança i rei de Portugal 
 Joan III de Bretanya (1286-1341), duc de Bretanya 
 Joan III de Portugal (1502-1557), rei de Portugal 
 Joan III de Suècia (Söderköping, 1537 - Estocolm, 1592), rei de Suècia (1568-92) i Gran Duc de Finlàndia (1556-63)
 Joan III d'Aumale o Joan V d'Harcourt (? - 1356), comte d'Aumale, segon comte d'Harcourt, vescomte de Châtellerault i senyor d'Aarschot al Brabant

 Joan III d'Armanyac